MYW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mtwara (Tanzania)